Élisée est le nom d'un prophète de l'Ancien Testament.

C'est également un prénom porté aujourd'hui: Élisée.

Il est notamment porté par:
 Élisée Alban Darthenay (1913-1944), résistant français ;
 Élisée Allard (1916-1944), résistant français ;
 Élisée Bourde (1859-1935), peintre français ;
 Élisée Bourely (1867-1919), homme politique français
 Élisée Déandréis (1838-1911), homme politique français
 Élisée Jean Dao (1973-?), militaire malien ;
 Élisée Legros (1910-1970), linguiste belge ;
 Élisée Loustallot (1762?-1790), journaliste français ;
 Élisée Maclet (1881-1962), peintre français ;
 Élisée Perrier (1913-1992), anarchiste français ;
 Élisée Reclus (1830-1905), géographe et anarchiste français ;
  (1835-1914), botaniste français ;
 Élisée Trivier (1842-1912), explorateur français ;
 Antoine-Elisée Cherbuliez (1797-1869), théoricien suisse du libéralisme économique ; 
  (1888-1964), musicologue suisse.